Физическая культура в Забайкалье, её формирование и развитие имеют далекие корни. Началом организованного развития физкультуры и спорта в Забайкалье условно можно считать 1893 год, когда в Чите было создано отделение Императорского общества правильной охоты, отделом спорта в котором заведовал коллежский асессор Н. Бутаков. В этом же году в районе Архиерейских дач оборудован ипподром. В 1908 году на нем проведены первые велогонки, в то время в Чите было более 300 велосипедов. В 1910 году устраивается общественный ледовый каток на Атамановской площади. Первые сведения о легкоатлетических соревнованиях относятся к 1911 году: на Атамановской площади «скороход» Сухарев принял старт в беге, намереваясь пробежать за час 18 верст, вызывая на состязание всех желающих. В 1911 году предприниматель П. Митрофанов в городском саду оборудует каток и проводит чемпионат города с вручением призов «за красивую езду». Первый футбольный матч в Чите состоялся 15 июля 1912 года между командами «Триумф» и «Унион» (2:1). В годы Первой мировой войны Правительство пыталось использовать физкультуру и спорт для допризывной подготовки молодежи. Предполагалось создать сеть военно-спортивных комитетов при спортивных обществах и учебных заведениях. Однако развернуть допризывную подготовку в Забайкалье, как и во всей Российской империи, не удалось.

В конце 1922 года Чита становится центром Забайкальской губернии, которая просуществовала до 1926 года. В 1923 году ВЦИК принял декрет об образовании Высшего и местных советов физкультуры, в Чите создается губернский совет физкультуры (председатель — И. Мальков). В Чите насчитывается 17 физкультурных ячеек, в которых занимаются 792 чел., в том числе 322 женщины. При клубах (культурно-просветительных учреждениях) создавались кружки и ячейки. В 1924 г. по инициативе физкультурной ячейки совработников и газеты «Забайкальский рабочий» выпущена первая в Забайкалье спортивная газета, освещавшая положение спорта в Чите и губернии. В 1920-е годы в Забайкалье проводятся традиционные народные состязания. Так, в 1924 г. Агинский аймачный комитет РКСМ организовал Сурхарбан, который собрал более 3 тыс. чел. Первый стадион в Чите открыт в 1925 году за р. Ингодой и на нем была проведена Первая губернская олимпиада.

В сентябре 1929 г. ЦК ВКП(б) принимает постановление «О физкультурном движении». С целью усиления государственного руководства физкультурным движением в 1930 г. был образован Всесоюзный совет физической культуры. Двадцатые годы были временем поиска форм и методов в физическом воспитании, в этот период осуществлен переход на секционную форму занятий, что способствовало росту спортивных достижений. Физическое воспитание было обязательным предметом в общеобразовательных школах.

По данным Областного комитета по физической культуре и спорту на 2002 г. в Читинской обл. имеется: 790 коллективов физической культуры с 82 тыс. активных физкультурников и спортсменов, 30 ДЮСШ, 6 школ олимпийского резерва, 18 стадионов, 18 бассейнов, 94 спортивных зала, 49 стрелковых тиров. Физкультурную работу ведут более 1000 специалистов с высшим образованием, из них 8 заслуженных тренеров России 9 заслуженных работников физической культуры России, 40 заслуженных работников физической культуры и спорта Читинской обл. Подготовлено: 15 заслуженных мастеров спорта, около 40 мастеров спорта международного класса, несколько сот мастеров спорта, многие тысячи физкультурников и спортсменов.

Забайкалье
Спорт в Забайкальском крае